

Hydronymes 
 Le Las est un fleuve de  qui traverse le département du Var avant de se jeter dans la Méditerranée ;
 Le Las est ruisseau de  qui traverse le département du Gers et un affluent gauche de l'Arros dans le bassin versant de l'Adour.

Toponymes 

en France :

 Las, un hameau de la commune de Chiddes, dans le département de la Nièvre.

en Pologne :
 Łaś, un village de la voïvodie de Mazovie
 Las, un village de la voïvodie de Lublin
 Las, un village du powiat de Gliwice de la voïvodie de Silésie
 Las, un village du powiat de Żywiec de la voïvodie de Silésie

Linguistique 
 Las (, , en géorgien) est la  de l'alphabet géorgien.

Codes 
LAS est un code, qui peut désigner :
 Aéroport international McCarran, aéroport de Las Vegas dans le Nevada (États-Unis), selon le code AITA des aéroports ;
 Lanao du Sud, la province de la Région autonome en Mindanao musulmane des Philippines, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:PH) ;
 Líneas Aéreas Suramericanas, compagnie aérienne de transport de fret basée en Colombie ;
 Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie, une unité de recherche de l'Université Rennes 2.

Sigles 

LAS est un sigle, qui peut signifier :
 Liaison au sol, en automobile, l'ensemble des éléments assurant la stabilité d'un véhicule sur une route ;
 , le système qui est utilisé pour sauvegarder le véhicule spatial américain Orion, si le lanceur est victime d'une défaillance grave susceptible de mettre l'équipage en danger ;
 LAS ou L.AS, la nouvelle Licence accès santé (L.AS) mise en place dans la réforme de 2020 des études de santé en France.
 LAS, format informatique

Autre 
 LAS est un nom de plume de Louisa Aslanian (1906-1945), écrivaine et poétesse française d'origine arménienne.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme]